Les Championnats d'Europe de badminton 2014 se déroulent du 23 au 27 avril 2014 à Kazan, en Russie.

Médaillés

Résultats

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Double mixte

Tableau des médailles

Liens externes 
Championnats d'Europe de badminton 2014
Championnats d'Europe de badminton 2014 sur le site tournamentsoftware.com

2014
Badminton
Badminton 2014
Événement sportif à Kazan
Europe 2014
Sport en Russie en 2014
Sport en avril 2014
Europe, Championnat d'